Système U — французский  со штаб-квартирой в пригороде Парижа .

С долей рынка 10,8 % по состоянию на март 2018 является пятой по величине торговой сетью Франции — после E.Leclerc, Carrefour, Groupe Casino и Intermarché.

По состоянию на 2018 год объединял 1568 магазинов:
 65 гипермаркетов Hyper U,
 762 супермаркетов Super U,
 5 супермаркетов шаговой доступности Marché U,
 341 городских магазинов шаговой доступности U express,
 395 сельских магазинов шаговой доступности Utile.

Был образован в результате объединения нескольких различных кооперативов ритейлеров, самый первый из которых, Pain Quotidien, был основан в западной Франции в 1894 году.

Примечания 

Торговые сети Франции